Георги (Гоце) Станишев или Станишов е български общественик, участник в църковните борби в Кукуш през XIX век, лечител.

Биография 
Роден е през 1816 година в южномакедонския български град Кукуш, тогава в Османската империя (днес Килкис, Гърция), второ дете в семейството на Бина и Станиш Хаджихристов. 

Той е от градските първенци, които под водачеството на Нако Стоянов Станишев изгонват гръцкия владика Мелетий Византийски от Кукуш.

От баща си наследява лечителски умения, като се изявява като познавач на гърлените болести; по семейна традиция винаги лекува безплатно. Сред неговите внуци са д-р Константин Станишев и проф. Александър Станишев.

Поради хубавия си глас е и псалт в църквата „Света Богородица“.

Женен е за Дона Тютюнджиева (1817 – 1906), сестра на сподвижника  му в народните борби Ичо Тютюнджиев, много будна и любознателна жена, макар и неграмотна, по чието настояване всичките им деца, включително момичетата, стават грамотни. Дъщеря му Мария (Марушка, Рушка) се жени за Димитър Наков Станишев и така свързва двата кукушки рода Станишеви.

Георги Станишев умира през 1891 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Кукуш
Починали в Кукуш
Български общественици от Македония
Членове на Кукушката българска православна община
Георги